

Geografie 
 Fargo (Arkansas), een plaats (town) in de Amerikaanse staat Arkansas
 Fargo (Georgia), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Georgia
 Fargo (North Dakota), de grootste stad (city) in de Amerikaanse staat North Dakota
 Fargo (Oklahoma), een plaats (town) in de Amerikaanse staat Oklahoma

Film en tv 
 Fargo (1952), een Amerikaanse western uit 1952
 Fargo (1996), een Amerikaanse misdaadfilm uit 1996
 Fargo (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2014, gebaseerd op de film uit 1996
 Fargo (2003), een Amerikaanse televisiefilm uit 2003

Overig 
 Mikojan-Goerevitsj MiG-9, NAVO-Codenaam Fargo, een Sovjet-Russische eerste generatie straaljager
 Fargo Records, een Frans onafhankelijk platenlabel
 Fargo Trucks, een Amerikaans vrachtwagenmerk